Втроя — топоним в России:

 Втроя — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Втроя — река в Гдовском районе Псковской области, приток Нарвы.